Aulenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Aulenbach (Baumholder), Wüstung im Stadtgebiet von Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Aulenbach (bis 1938: Aulowönen), Ort in Ostpreußen, Kreis Insterburg, heute Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk, Russland, siehe Kalinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk)

Gewässer:
 Aulenbach (Hohlenbach), Oberlaufname des Hohlenbachs von der Quelle bis in Hohl, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Aulenbach ist ein Familienname:
 Christian Aulenbach (1769–1844), Pfarrer und Dichter
 Friedrich Aulenbach (1810–1882), Dichter der Bayrischen Pfalz
 Karl Aulenbach (1813–1881), deutscher Dichter des Vormärz
 Kottwitz von Aulenbach, ein Rittergeschlecht aus Franken